Сваб (, , ) – пристрій (поршень) для очищення шпурів.

Діаметр поршня підбирається за діаметром підйомних труб у свердловині, ущільнення між корпусом поршня і стінками труб виконується у вигляді манжет.  Корпус сваба має спеціальний клапан, що відкривається вгору.

Сваб багаторазово опускають у фонтанні труби на сталевому канаті за допомогою бурової лебідки. Після опускання під рівень рідини сваб різко піднімають вгору. Клапан при ході поршня вниз відкривається, а при ході вгору закривається. При цьому на поверхню виноситься більшая частина рідини, що опинилася над свабом і у такий спосіб шпур очищається.

Див. також

 Свабування

Джерела  
 
 Войтенко В.С., Вітрик В.Г., Яремійчук Р.С., Яремійчук Я.С. Технологія і техніка буріння. Узагальнююча довідкова книга. – Львів – Київ, 2012. – С. 10 – 15.
Бурові роботи